Het voetbalseizoen 2020/21 van de Hoofdklasse was het 47e seizoen van deze competitie voor zondagteams en het 25e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams. De Hoofdklasse was dit seizoen het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. De Hoofdklasse bestond dit seizoen uit vier competities, drie competities van 16 teams en één competitie van 15 teams na het terugtrekken van RKSV Leonidas uit de zondag Hoofdklasse B.

Het seizoen ging van start op 5 en 6 september 2020. De laatste speelronde was speelronde 6 op 10 en 11 oktober 2020, daarna werd de competitie voor het tweede seizoen op rij voortijdig afgebroken vanwege van de coronacrisis in Nederland. Er waren dus ook geen kampioenen, geen promotie en geen degradatie.

Gevolgen van de coronacrisis in Nederland 

Vorig seizoen, op 31 maart 2020, besloot de KNVB om alle competities op amateur niveau, voortijdig te beëindigen. Tevens besloten zij dat, voor die competities, er dat seizoen geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zouden zijn. Alle ploegen starten derhalve dit seizoen op hetzelfde niveau als het vorige seizoen.

Promotie- en degradatieregeling 
Dit seizoen bestaat net als vorig seizoen de Hoofdklasse uit twee zaterdag- en twee zondagcompetities. Het aantal clubs dat uitkomt in elke competitie is 16.

Voor promotie geldt:
 De kampioenen van elke competitie zullen direct promoveren.
 De zes (twee maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zaterdag competities strijden met de twee eerste elftallen die, uitgaande van alleen de eerste elftallen, als dertiende en veertiende zijn geëindigd in de zaterdag derde divisie om twee plekken in de derde divisie.
 Voor de zes (vervangende) periodekampioenen van de zondag competities en de als dertiende en veertiende geëindigde eerste elftallen uit de zondag derde divisie geldt analoog dat ook zij om twee plekken in de derde divisie strijden.

Voor degradatie geldt:
 De nummers vijftien en zestien in elk der competities degraderen rechtstreeks naar de eerste klasse
 De nummers dertien en veertien van de twee zaterdag competities (4 elftallen) strijden met de vijftien (vijf maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zaterdag eerste klassen om drie plekken in de zaterdag hoofdklasse.
 De nummers dertien en veertien van de twee zondag competities (4 elftallen) strijden met de achttien (zes maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zondag eerste klassen om twee plekken in de zondag hoofdklasse.

Zaterdag Hoofdklasse A

Ploegen

Eindstand

Programma/uitslagen

Zaterdag Hoofdklasse B

Ploegen

Eindstand

Programma/uitslagen

Zondag Hoofdklasse A

Ploegen

Eindstand

Programma/uitslagen

Zondag Hoofdklasse B

Ploegen

Eindstand

Programma/uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2020/21